Ке́ннет По́ульсен (; ) — датский кёрлингист.

В составе мужской сборной Дании участник  (заняли девятое место). .

Играл на позиции .

Достижения 
 : золото (1975).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу